
Termin -{FPR}- ima više značenja.

 Formil peptidni receptor, GPCR,
 Stopa lažno pozitivnih (), statistička mera specifičnosti.